

Nom commun 
Un tapis est un revêtement de sol fabriqué en fibres textiles. Les plus réputés sont les tapis persans, appelés aussi « tapis d'Orient ».

 Un tapis de réception est une surface d'amortissement utilisée notamment en gymnastique.
 Un tapis de judo désigne le tatami sur lequel est pratiqué le combat.
 Un tapis de prière est le tapis sur lequel les Musulmans pratiquants se prosternent pour la prière.
 Le tapis rouge est une coutume occidentale réservée à l'accueil d'un invité de marque.
 Un tapis de sol ou carrémat est un petit matelas très peu épais en matière synthétique utilisé généralement en camping (le terme tapis de sol peut aussi désigner la toile de sol d'une tente).
 Un tapis volant est un tapis magique légendaire dans la mythologie perse et arabe et dans le folklore russe.
 Tapis mur à mur (québécisme) et tapis-plain (belgicisme) désignent la moquette.

Par analogie, le nom tapis est utilisé dans les termes suivants :
Tapis, ensemble des jetons dont dispose un joueur de poker ;
Tapis de bombes, bombardement massif ;
Tapis de danse, contrôleur de jeu qui se place sur le sol ;
Tapis de fleurs, dessin réalisé sur le sol avec des fleurs ou des pétales de fleurs ;
Tapis roulant, revêtement de sols mobiles ;
En radiodiffusion, un tapis est un indicatif musical long (souvent de plusieurs minutes) diffusé en fond sonore pendant le sommaire d'une émission ou les titres du journal ;
Tapis de Sierpiński, fractale obtenue à partir d'un carré ;
Tapis de souris, support pour souris informatique ;
 Toile-tapis de sol, toile particulière confectionnée par les mygales pour les mues ;
 Tapis est également le nom donné à des bonbons formant une longue bande parfumé et avec du sucre (souvent acidulé).
Enfin, le tapis est un type de tissu indonésien (le mot est ici un mot indonésien).

Art et archéologie
Musée du Tapis, le musée de Téhéran
Tapis de la Création, tapisserie de la Cathédrale Sainte-Marie de Gérone
Tapis de Mantes, œuvre d'art safavide, attribuée à l'Iran de la seconde moitié du  et conservée au musée du Louvre, à Paris
Tapis Pazyryk, tapis du  découvert dans une tombe dans la vallée de Pazyryk, dans les monts Altaï en Sibérie

Cinéma, littérature et musique

Tapis vert, jeu de La Française des jeux ;
Des milliards de tapis de cheveux, roman de Andreas EschbachLe Peuple du Tapis, roman de Terry PratchettLe Tapis de Grand-Pré, court métrage acadienTapis rouge'', un album de musique du groupe Svinkels

Personnage 
Tapis magique, personnage de fiction du long métrage d'animation Aladdin

Géographie 

 Tapis, hameau dépendant de Maçanet de Cabrenys Province de Gérone dans la région Catalogne.
 La place des Tapis, place du  de Lyon.

Autres
 Opération Tapis Volant, nom de code d'une opération clandestine ;
 Tapis Volants d'Aladdin, manège des parcs Disney ;
 Tapis volant, type d'attraction pendulaire.

Voir aussi